Tizi Ouzou (تيزي وزو) é uma comuna da Argélia e capital da wilaya de Tizi Ouzou.

Tizi Ouzou